Андре́й Хра́мов:
 Храмов, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский рок-музыкант, вокалист.
 Храмов, Андрей Михайлович (род. 1981) — многократный чемпион мира по спортивному ориентированию, заслуженный мастер спорта.